Deliverance (Amerikaanse band) - Een Amerikaanse white-metal band
Deliverance (Canadese band) - Een christelijke popgroep uit Canada, uit de tweede helft van de jaren 70
Deliverance (Opeth) - Een album van de Zweedse metalband Opeth
Deliverance (album van Bubba Sparxxx) - Een album van Bubba Sparxxx
Deliverance (koor) - Een gospelkoor uit Amsterdam, opgericht in 1999
Deliverance (boek) - Een boek van James Dickey uit 1970
Deliverance (film) - Een verfilming van dit boek uit 1972